Tschirky ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Tschirky (* 1965), Schweizer Politiker (CVP)
 Hugo Tschirky (1938–2020), Schweizer Wissenschaftler
 Luzia Tschirky (* 1990), Schweizer TV-Journalistin
 Oscar Tschirky (1866–1950), Maître d’hôtel im Waldorf-Astoria-Hotel in Manhattan